Le chenillard peut désigner :
 un mouvement lumineux qui se produit en allumant et éteignant successivement une série de lampes ou LED. L'effet se traduit par un déplacement de cette lumière dans un sens choisi, par exemple de gauche à droite. Comme l'illustre K 2000 (série télévisée), par effet phi; un cténophore peut également produire un effet de lumière qui se déplace.
 un habitant de Champ-sur-Drac,
 un véhicule pourvu de chenilles motrices.